Glazer oder Glázer ist der Familienname folgender Personen:

 Avram Glazer (* 1960), US-amerikanischer Unternehmer; Sohn von Malcolm Glazer
 Benjamin Glazer (1887–1956), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent

 Eugene Robert Glazer (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Glazer († 2015), US-amerikanischer Pianist
 Ilana Glazer (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin
 Joel Glazer (* 1970), US-amerikanischer Unternehmer; Sohn von Malcolm Glazer
 Jonathan Glazer (* 1965), britischer Regisseur von Werbespots, Musikvideos und Spielfilmen
 Karolina Glazer (* 1982), polnische Jazzsängerin
 Malcolm Glazer (1928–2014), US-amerikanischer Geschäftsmann und Eigentümer mehrerer Sportvereine
 Nathan Glazer (1923–2019), US-amerikanischer Soziologe
 Róbert Glázer (* 1950), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Theodor Glazer († 1617), deutscher Jurist und Autor